Ел Дерумбадеро има више значења:

 Ел Дерумбадеро (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерумбадеро (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дерумбадеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дерумбадеро (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дерумбадеро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дерумбадеро (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дерумбадеро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дерумбадеро (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику